Abberton (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Abberton (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire